Iunius Brutus ist der Name folgender Personen:

 Gaius Iunius Bubulcus Brutus, römischer Konsul im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Lucius Iunius Brutus († 509 v. Chr.?), römischer Konsul